boa-vistense – abitanti di Boa Vista da Aparecida
boa-vistense – abitanti di Boa Vista das Missões
boa-vistense – abitanti di Boa Vista do Buricá
boa-vistense – abitanti di Boa Vista do Gurupi
boa-vistense – abitanti di Boa Vista do Ramos
boa-vistense – abitanti di Boa Vista
boa-vistense – abitanti di Contea di Boa Vista
boa-vistense – abitanti di Nova Boa Vista
boa-vistense – abitanti di Santa Maria da Boa Vista
boa-vistense – abitanti di São José da Boa Vista
boa-vistense – abitanti di São Miguel da Boa Vista
boa-vistense – abitanti di São Sebastião da Boa Vista